Лома Гранде има више значења:

 Лома Гранде (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Гранде (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Гранде (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Гранде (Санта Катарина Истепехи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Гранде (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Гранде (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Гранде, Ладера де Естака (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Гранде (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Гранде (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Гранде (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Гранде (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Гранде (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику